El término Capitol puede hacer referencia a alguno de los siguientes términos:

 Capitol Records, compañía discográfica estadounidense.
 Capitol, una empresa ficticia del juego de rol Mutant Chronicles.
 Club Capitol, teatro de Barcelona.
 Club Sportivo Capitol, club de baloncesto uruguayo.
 Capitol Hill (Tren Ligero de Seattle), estación de ferrocarril en Seattle (EE. UU.).
 Capitol Heights (Metro de Washington), estación del Metro de Washington (EE. UU.).
 Capitol South (Metro de Washington), estación del Metro de Washington (EE. UU.).
 Cines Capitol de Madrid, Albacete y Valencia en España.

Véase también 
 Capitolio (desambiguación)